Champ de mai, noms que l'on a donnés aux grandes assemblées de guerriers francs depuis la conquête des Gaules au .
 Champ de mai, assemblée tenue en 1815, pendant les Cent-Jours, au Champ-de-Mars à Paris